Paliokhórion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiokhóri (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar